Башанта:

 Башанта — название города Городовиковск до 1971 года.
 Башанта — река в России, протекает в Ставропольском крае, Ростовской области, Краснодарском крае, Республике Калмыкия.
 Башанта — аул в Арзгирском районе Ставропольского края.